Arrivabene ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Arrivabene (1770/1776–1834), italienischer Richter und Schriftsteller
 Giovanni Arrivabene (1787–1881), italienischer Nationalökonom
 Maurizio Arrivabene (* 1957), Manager und Motorsportfunktionär